

Persone 
 Anne Baastrup – politica danese
 Christian Baastrup – medico danese che individuò e descrisse la sindrome eponima
 Lise Baastrup – attrice e pittrice danese